Јеловице могу бити:

 Јеловице (Мајшперк), насељено мјесто у општини Мајшперк, Република Словенија
 Јеловице (Ланишће), насељено мјесто у општини Ланишће, Истра, Република Хрватска